Sprengler ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Sprengler-Ruppenthal (1923–2016), deutsche Kirchenhistorikerin
 Constanze Sprengler, deutsche Musikerin die mit Sopor Aeternus zusammenarbeitete
 Franz Sprengler, deutscher Schriftsteller und Autor
 Markus Sprengler (* 1965), deutscher Sänger und Musikdozent

Siehe auch:
 Sprenger, Begriffsklärung
 Spengler, Begriffsklärung